Molvena (Italië), een dorp in de Italiaanse provincie Vicenza
 Molvena (geslacht), een vlindergeslacht